Stanisław Jankowski (1910–1968) – polski działacz komunistyczny, oficer WSW
 Stanisław Jankowski (1911–2002) – polski architekt, oficer WP
 Stanisław Janowski (ur. 1944) – polski duchowny rzymskokatolicki, biblista, uczestnik ekumenicznego przekładu Pisma Świętego (Biblia Ekumeniczna)
 Stanisław Jankowski (ur. 1945) – polski publicysta, dziennikarz i pisarz
 Stanisław Jankowski – polski profesor nauk rolniczych, zootechnik
 Stanisław Jankowski – polski profesor nauk medycznych, mikrobiolog, pracownik naukowy Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Wyższa Szkoły Medycznej w Legnicy
 Stanisław Jankowski – polski technolog żywności, profesor
 Stanisław Jankowski – polski ekonomista, dr hab.
 Stanisław Jankowski – polski informatyk, dr hab. nauk technicznych, pracownik naukowy Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Przypisy